Velika nagrada Avstralije 2005 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 6. marca 2005.

Dirka

|-
! 1
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 57
| 1:24:17,336
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 57
| + 5,553 s
| 11
| 8
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 57
| + 6,712 s
| 13
| 6
|-
! 4
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 57
| + 16,131 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 57
| + 16,908 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 57
| + 35,033 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 57
| + 38,997 s
| 6
| 2
|-
! 8
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 57
| + 39,633 s
| 10
| 1
|-
! 9
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 57
| + 1:03,108
| 2
|  
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 57
| + 1:04,393
| 18
|  
|-
! 11
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 56
| Odstop
| 8
|  
|-
! 12
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 56
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 13
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 56
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 14
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 55
| Odstop
| 20
|  
|-
! 15
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 55
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 16
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 55
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 17
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 55
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 42
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 42
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 16
| Menjalnik
| 17
|  
|}

Opombe 

 Dirka je bila skrajšana za krog na 57 krogov, ker je Kimiju Räikkönenu ugasnil dirkalnik po ogrevalnem krogu.

Formula 1 sezona 2005
2005